Ortner steht für:
 Ortner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (367488) Aloisortner, Asteroid des Hauptgürtels

Ortner ist der Name folgender Orte:
 Ortner (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen am Walde, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Ortner (Gemeinde Mautern), Ortsteil der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Orthner
 Ordner